Клипса (из , мн. ч. от  «зажим») — многозначный термин.
 Клипса — украшение для человека, которое не требует прокола кожи. Чаще всего — замена серьгам.
 Клипса — зажим, который защёлкивается и держится за счёт механического давления пружины.
 Клипса — зажим, формируемый и держащийся благодаря пластической деформации материала.

См. также 
 Клипсатор